Гойхман — еврейская фамилия.
 Гойхман, Борис Абрамович (1919—2005) — советский ватерполист, вратарь, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер.
 Гойхман, Павел Наумович (род. 1929) — российский легкоатлет, заслуженный тренер СССР.
 Гойхман, Хаим (1908—1988) — советский и израильский писатель и журналист (иврит, идиш).